Cinco Villas hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas en España
 Cincovillas, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Cinco Villas (Aragón), comarca aragonesa.
 Cinco Villas (Cantabria), antigua hermandad de la Merindad de Campoo (actual Cantabria).
 Cinco Villas (Navarra), Cinco Villas de la Montaña o de Navarra. 
 Cincovillas (Segovia), pueblo del municipio de Fresno de Cantespino, en la provincia de Segovia.
 Barranco de las Cinco Villas, en la provincia de Ávila, en Castilla y León; formado por Mombeltrán, San Esteban del Valle, Villarejo del Valle, Santa Cruz del Valle y Cuevas del Valle.
 Señorío de las Cinco Villas, Sierra de Alcaraz, Castilla-La Mancha.
 Cinco Villas, antigua comarca de La Rioja, siendo hoy la Comarca de Las Siete Villas.

Comunidad de Madrid
 Cincovillas (Madrid), pueblo del municipio madrileño de Puentes Viejas.
 Cinco Villas (municipio), antiguo municipio de la comunidad de Madrid, agregado a Mangirón en 1850.